Луговое () — посёлок, входит в Олевский район Житомирской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 38 человек. Почтовый индекс — 11035. Телефонный код — 4135. Занимает площадь 1,52 км². Код КОАТУУ — 1824484004.

Местный совет 
11040, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Леніна,55

Ссылки 
 Луговое на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Житомирской области

Населённые пункты Олевского района